Dhiddhoo (Dhivehi: ދިއްދޫ) est un nom propre qui peut désigner :
 Dhiddhoo, une île de la subdivision de Alif Dhaal aux Maldives ;
 Dhiddhoo, une île de la subdivision de Haa Alif aux Maldives ;
 Dhiddhoo, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives.